Fällträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fällträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (1,72 km²)
Fällträsk, småort i Luleå kommun, 
Fällträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Inre-Fällträsket, sjö i Luleå kommun,  (3,58 km²)
Yttre-Fällträsket, sjö i Luleå kommun,  (2,24 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn